Нойя (, ) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья.
 Нойя (річка) — річка в Індії, притока Кавері.